Луис Мигель Валье Хуарес (; , Картаго, Коста-Рика) — коста-риканский футболист, полузащитник клуба «Спортинг Сан-Хосе» и сборной Коста-Рики.

Клубная карьера 
Валье начал карьеру в клубе «Алахуэленсе». 26 июля 2009 года в матче против «Эредиано» он дебютировал в чемпионате Коста-Рики. 6 августа 2012 года в поединке против «Сан-Карлоса» Луис забил свой первый гол. В том же году он стал чемпионом Коста-Рики в составе клуба.

Международная карьера 
В 2011 году Валье попал в заявку национальной команды на участие Кубке Америки. В матче турнира против сборной Аргентины он дебютировал за сборную Коста-Рики.

В 2013 году в составе сборной он стал обладателем Центральноамериканского кубка.

Достижения 

Командные

 «Алахуэленсе»
  Чемпионат Коста-Рики по футболу — Зимний чемпионат 2013

Международные

 Коста-Рика
  Центральноамериканский кубок — 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Алахуэленсе»
Игроки ФК «Мунисипаль Перес-Селедон»